Spui est le nom de :
 Spui, une rivière du delta de Hollande-Méridionale
 Spui, une rue de La Haye
 La gare du tunnel pour tram de La Haye, au croisement avec la rue
 Spui, une place d'Amsterdam
 Spui, un hameau de la commune de Terneuzen